Název Veselice má více sídel:

 Veselice, obec v okrese Mladá Boleslav
 Veselice (Vavřinec), část obce Vavřinec (okres Blansko) v okrese Blansko
 Veselice (Havlíčkův Brod), část města Havlíčkův Brod v okrese Havlíčkův Brod
 Veselice (Velká Jesenice), část obce Velká Jesenice v okrese Náchod

jiný význam
 veselá slavnost

Externí odkazy